Rheidt ist der Name folgender Orte:

 Rheidt, Stadtteil von Niederkassel im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis
 Rheidt-Hüchelhoven, Stadtteil von Bergheim im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis

Rheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Bylandt-Rheidt (1854–1915), österreichischer Minister
 Artur Maximilian von Bylandt-Rheidt (1821–1891), österreichischer General und Reichskriegsminister
 Celly de Rheidt, Tänzerin und Schauspielerin
 Klaus Rheidt (* 1955), deutscher Bauforscher
 Ulrike Wulf-Rheidt (1963–2018), deutsche Bauforscherin

Siehe auch:
 Otto Heinrich von Bylandt-Rheydt (1554–1608), brandenburgischer Geheimer Rat und Kriegsoberster
 Rheydt
 Raidt